Kronau heißen folgende geographische Objekte:

 Kronau, Gemeinde im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Kronau (Saskatchewan), Stadt in Saskatchewan, Kanada
Gemeindeteile:
 Kronau (Emmering), Ortsteil der Gemeinde Emmering, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Kronau (Pullenreuth), Ortsteil der Gemeinde Pullenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Kronau (Gemeinde Langenrohr), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Kronau (Gemeinde Lasberg), Ortschaft von Lasberg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Kronau (Gemeinde Enns), Ortschaft von Enns, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Kronau (Gemeinde Bramberg), Ort bei Bramberg am Wildkogel, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
historisch:
 Kranjska Gora, Gemeinde in Slowenien (alter deutscher Name)
 Kolonie Kronau, ehemalige Siedlung bei Wyssokopillja, Oblast Cherson, Ukraine
 Kronowo (Ryn), Dorf und Siedlung im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (bis 1945 Kronau, Kreis Lötzen, Ostpreußen)
 Kocanowo, Ort im Powiat Poznański, Woiwodschaft Großpolen, Polen (früher Kronau, Kreis Posen-Ost)

Kronau ist der Familienname folgender Personen:
 Friederike Kronau, auch Cronau (1841–1918), Schauspielerin 

Siehe auch:
 Cronau
 Gronau